

Geografia 
 Ortiz (Venezuela) — município no estado de Guárico, Venezuela

Desportistas 
 David Ortiz — jogador dominicano de beisebol
 Tito Ortiz — lutador de artes marciais mistas
 Oscar Ortiz — ex-futebolista argentino
 Celso Ortiz — futebolista paraguaio

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos